Sempur (historisch motorfietsmerk), een historisch Frans motorfietsmerk
 Sempur (Bogor Tengah), een plaats in Indonesië
 Sempur (Plered), een plaats in Indonesië